В геральдиці щеплення - спосіб поєднання гербів та/або елементів принаймні двох гербів на одному зображенні.

При цьому принаймні одне поле розщеплюється на розділовій лінії або лінії розщеплення. Наприклад, для цього підходить вигнутий наконечник, який вставляється з основи щита, а сусідні поля стають лише меншими, але не урізаються. Важливо, щоб герби основного герба не обрізалися і не розділялись.

Щеплення є можливістю об'єднання гербів на додаток до переплутування, прокладання або кордонування.

Приклад 
Герб Хорватії на гербі земель корони Святого Стефана (наконечник врізаний у розрив між старою та новою Угорщиною).

Блазон (лише лівого угорського щит):

 Розщеплений червоний щит із вигнутим кінчиком, прищеплений донизу з полем, переплетеним у п’ять рядів срібла та червоного кольору. Справа три срібні смуги; ліворуч, на зеленій коронованій трійці гір, подвійний срібний лачатий хрест; щиті кпокриває угорська корона.

Література 
 Gert Oswald: Lexikon der Heraldik. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1984.

Вебпосилання

Примітки 

Геральдика
Геральдичні фігури